Blue Hill Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Blue Hill Creek (Idaho), im Cassia County
 Blue Hill Creek (South Carolina), im Abbeville County